Smoke Ring for My Halo — четвёртый студийный альбом американского автора и рок-гитариста Курта Вайла, вышедший 8 марта 2011 года.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Итоговые списки критиков

Список композиций

So Outta Reach EP 
Делюксовое переиздание этого альбома включает мини-альбом EP, So Outta Reach.
 «The Creature»
 «It’s Alright»
 «Life’s a Beach»
 «Laughing Stock»
 «Downbound Train» (Bruce Springsteen cover)
 «(so outta reach)»

Примечания 

Альбомы США
Альбомы альтернативного рока
Альбомы Matador Records